York é o nome de vários condados, em diferentes países. 
 Na Inglaterra 
 Yorkshire, subdividido em: 
 East Riding
 North Riding
 West Riding
 Nos Estados Unidos da América
 Condado de York (Carolina do Sul)
 Condado de York (Maine)
 Condado de York (Nebraska)
 Condado de York (Pensilvânia)
 Condado de York (Virgínia)
Existiu no século XVIII um Condado de York no Massachusetts, em território hoje incluído no Maine.
 No Canadá
 Condado de York (New Brunswick)
 Condado de York (Ontário)

Desambiguações de topônimos